Le nom Tuscumbia peut désigner :
plusieurs lieux aux États-Unis :
Tuscumbia (Alabama)
Tuscumbia (Missouri)
la rivière Tuscumbia

Homonymie de localités aux États-Unis